Землетрус у Дубровнику (1667)
 Землетрус у Загребі (1880)
 Землетрус у Загребі (2020)
 Землетрус у Хорватії (2020)